Maurice Copreaux
Rue Copreaux